El Humo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Anahuac (ort), Veracruz, Pueblo Viejo, 
 El Humo, Querétaro Arteaga, Landa de Matamoros, 
 El Humo, Guerrero, Atoyac de Álvarez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar